Die Erste Bank Open 2021 (offiziell: Erste Bank Open 500) waren ein Tennisturnier, welches vom 25. bis 31. Oktober 2021 in Wien stattfand. Es war Teil der ATP Tour 2021 und wurde in der Halle auf Hartplatz ausgetragen. In derselben Woche fand in Sankt Petersburg die St. Petersburg Open statt. Diese zählten im Gegensatz zu den Erste Bank Open, die zur Kategorie ATP Tour 500 zählten, nur zur Kategorie ATP Tour 250.

Titelverteidiger waren im Einzel Andrei Rubljow sowie im Doppel Łukasz Kubot und Marcelo Melo.

Das Teilnehmerfeld im Einzel bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren. Das Gesamtpreisgeld betrug 1.952.015 Euro, die gesamten finanziellen Verbindlichkeiten lagen bei 2.089.335 Euro.

Qualifikation 
Die Qualifikation fand am 23. und 24. Oktober 2021 statt. Ausgespielt wurden vier Qualifikantenplätze im Einzel und einer im Doppel, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten. Hinzu kamen jeweils ein Lucky Loser im Einzel und Doppel.

Folgende Spieler hatten die Qualifikation überstanden und spielten im Hauptfeld des Turniers:

Preisgelder und Weltranglistenpunkte 
Es wurden die folgenden Preisgelder und Weltranglistenpunkte für das Erreichen der jeweiligen Runde ausgezahlt bzw. gutgeschrieben. Spieler, die aus der Qualifikation in das Hauptfeld eintraten, erhielten die angegebenen Qualifikationspunkte zusätzlich zu denen für das Erreichen der jeweiligen Runde. Ansonsten waren die Beträge nicht kumulativ zu verstehen. Preisgelder für den Doppelbewerb wurden pro Team ausgezahlt.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Offizielle Homepage des Turniers
 Turnierplan Einzel auf der ATP Homepage (PDF; 123 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP Homepage (PDF; 115 kB)
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP Homepage (PDF; 99 kB)
 Turnierplan Doppel-Qualifikation auf der ATP Homepage (PDF; 82 kB)

ATP Tour 2021
2021